Aleksej Mihajlovič Gurišev (), ruski hokejist, * 14. marec 1925, Moskva, Rusija, † 16. december 1983, Moskva, Rusija.

Gurišev je v sovjetski ligi igral celotno kariero za Krila Sovjetov, skupno na 300-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 379 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in petih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je osvojil eno zlato in štiri srebrne medalje. Za reprezentanco je nastopil na 92-ih tekmah, na kateri je dosegel 71 golov. Umrl je leta 1983 v starosti devetinpetdesetih let.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 47/48
|
|
| 21
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 48/49
|
|
| 29
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 49/50
|
|
| 27
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 50/51
|
|
| 20
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 51/52
|
|
| 21
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 52/53
|
|
| 26
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 53/54
|
| 16
| 30
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 54
|
| 7
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 54/55
|
|
| 41
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 55
|
| 8
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 55/56
|
|
| 36
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 56
|
| 7
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 56/57
|
|
| 32
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
| 7
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 57/58
|
|
| 40
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 58
|
| 6
| 3
| 0
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 58/59
|
|
| 15
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 59
|
| 6
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 59/60
|
|
| 22
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 60/61
|
|
| 19
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 57
| bgcolor="#7FFF00" | 414
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 414
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1956
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Krila Sovjetov
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki
Nosilci reda simbola časti